Прову́лок Ба́умана — назва провулку у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Провулок Баумана — провулок у місті Запоріжжя.

Провулок Баумана — колишня назва провулку Паркового у місті Золотоноша, Черкаська область
Провулок Баумана — колишня назва провулку Фузиків у місті Київ.
Провулок Баумана — колишня назва Козацького провулку у місті Валки, Харківська область.
 Провулок Баумана — колишня назва провулку Миколи Василенка у місті Глухів, Сумська область.
 Провулок Баумана — колишня назва провулку Степана Руданського у місті Жмеринка, Вінницька область.
 Провулок Баумана — колишня назва Привокзального провулку у місті Жовті Води, Дніпропетровська область.
 Провулок Баумана — колишня назва Світанкового провулку у місті Кобеляки, Полтавська область.
 Провулок Баумана — колишня назва провулку Євгена Сверстюка у місті Кропивницький.
 Провулок Баумана — колишня назва Преображенського провулку у місті Маріуполь, Донецька область.
 Провулок Баумана — колишня назва провулку Івана Крип'якевича у місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Провулок Баумана — колишня назва Гетьманського провулку у місті Суми.
 Провулок Баумана — колишня назва провулку Ісаака Гуревича у місті Херсон.

Провулок Баумана — провулок у місті Липецьк.
 Провулок Баумана — провулок у місті Ставрополь.
 у місті Ульяновськ:
 1-й Провулок Баумана;
 2-й Провулок Баумана;.
 3-й Провулок Баумана.

Вулиці, названі на честь людей